Agora steht für:

 Agora, eine Platzanlage im antiken Griechenland
 Agora (Athen), der antike Marktplatz in Athen
 Agora (Thrakien), antike Stadt in Thrakien, nahe bei oder identisch mit Lysimacheia auf der Halbinsel Gallipoli
 Agora – Die Säulen des Himmels, spanischer Historienfilm aus dem Jahr 2009
 Agora (Währungseinheit), eine israelische Währungsuntereinheit
 L’Àgora, ein multifunktionelles, kulturelles Gebäude in Valencia, Spanien
 Agora S.A., ein polnischer Medienkonzern
 Radio AGORA, ein Radiosender aus Kärnten
 Agora42, eine deutsche Zeitschrift zu Philosophie und Wirtschaft
 Agora – Stiftung für interkulturellen Dialog und Religion, eine selbstständige kirchliche Stiftung mit Sitz in Aachen
 Agora (Darknet-Markt), ein Online-Schwarzmarkt
 Agora (Anwaltgruppe), die Oppositionellen in Russland Unterstützung gewährt(e)
 Agora Energiewende, eine Denkfabrik zur Energiepolitik
 Agora (Broker), britischer Onlinebroker
 Agora São Paulo, eine brasilianische Zeitung
 Agora Verlag, ein Verlag in Berlin
 Agora (Izmir), ein antiker Platz in Smyrna, dem heutigen Izmir (Türkei)